Waiting for the siren's call är New Orders åttonde studioalbum som gavs ut 2005.

Låtlista
Who's Joe?
Hey now what you doing
Waiting for the Sirens' Call
Krafty
I told you so
Morning night and day
Dracula's castle
Jetstream
Guilt is a useless emotion
Turn
Working overtime

Album av New Order
Musikalbum 2005
Engelskspråkiga musikalbum